Cascade steht für:
 Cascade (Hopfen), eine Hopfensorte
 Cascade (Rebsorte), eine Rebsorte
 Cascade, ehemalige Bezeichnung einer Destillerie von George Dickel
 Cascade, ein Elementarteilchen, siehe Ξ-Baryon
 Cascade (Seychellen), Ort auf den Seychellen
 Cascade (Computervirus), ein Computervirus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cascade (Colorado)
 Cascade (Idaho)
 Cascade (Illinois)
 Cascade (Indiana)
 Cascade (Iowa), im Dubuque und im Jones County
 Cascade (Kalifornien)
 Cascade (Maryland)
 Cascade (Michigan)
 Cascade (Missouri)
 Cascade (Montana)
 Cascade (Nebraska)
 Cascade (New Hampshire)
 Cascade (New York)
 Cascade (Virginia)
 Cascade (Washington)
 Cascade (West Virginia)
 Cascade (Wisconsin), im Sheboygan County
 Cascade Gorge (Oregon)
 Cascade Heights (Georgia)
 Cascade Hills (Georgia)
 Cascade Junction (Washington)
 Cascade Locks (Oregon)
 Cascade Springs (South Dakota)
 Cascade Valley (New York)
 Cascade Valley (Washington)

auf Trinidad:
 Cascade (Trinidad), heute Vorort von Port of Spain

im NRHP gelistete Objekte:
 Cascade Boy Scout Camp, in Durango, Connecticut, ID-Nr. 88001529
 Cascade Bridge, in Burlington, Iowa, ID-Nr. 98000793
 Cascade Canyon Barn, in Moose, Wyoming, ID-Nr. 98001023
 Cascade County Courthouse, in Great Falls, Montana, ID-Nr. 80002401
 Cascade Distillery Site, in Normandy, Tennessee, ID-Nr. 94000578
 Cascade House, in Garrettsville, Ohio, ID-Nr. 75001522
 Cascade Locks Historic District, in Akron, Ohio, ID-Nr. 92001627
 Cascade Locks Marine Park, in Cascade Locks, Oregon, ID-Nr. 74001686
 Cascade Locks Work Center, in Cascade Locks, Oregon, ID-Nr. 86000829
 Cascade Plantation, in Eden, North Carolina, ID-Nr. 75001288
 Cascade River Wayside, in Cascade River State Park, Minnesota, ID-Nr. 03000733
 Cascade Theatre, in Redding, Kalifornien, ID-Nr. 01001459

Siehe auch:
 Cascade Cliffs
 Cascade Lake
 Cascade-Gletscher
 Cascade Bluff, Kliff in Antarktika
Cascade Canyon, Schlucht in Wyoming
 Cascades
 Kaskade